Dean Leacock – calciatore inglese
 Philip Leacock – regista britannico
 Richard Leacock – regista britannico naturalizzato statunitense